Shiver (livro), escrito por Maggie Stiefvater
"Shiver" (canção de Coldplay)
"Shiver" (canção de Natalie Imbruglia)
"Shiver" (canção de The Gazette)
Shivers (álbum), de Armin van Buren
"Shivers" (canção de Ed Sheeran)